Lucius Aemilius Paullus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Aemilius Paullus (konsul 219 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Aemilius Lepidus Paullus, romersk politiker, konsul 50 f.Kr.
 Lucius Aemilius Paullus (konsul 1 e.Kr.), romersk politiker 
 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus, romersk politiker och fältherre